Eva Maier ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Eva Meier